

Localidades 
Layton (Flórida)
Layton (Utah)

Ou ainda:
Fermen Layton Pickett
Professor Layton

Desambiguação
Desambiguações de topônimos